

Cinema 
 Adriana Facchetti (1921-1993) – attrice italiana

Politica 
 Giuseppe Facchetti (1943) – politico italiano

Sport 
 Giacinto Facchetti (1942-2006) – calciatore e dirigente sportivo italiano
 PalaFacchetti – impianto sportivo polivalente di Treviglio, in provincia di Bergamo, in Italia
 Premio internazionale Giacinto Facchetti – riconoscimento creato dalla Gazzetta dello Sport

Teatro 
 Gianfelice Facchetti (1974) – attore, drammaturgo e regista teatrale italiano

Italia 
 Facchetti – frazione di Treviso Bresciano in provincia di Brescia